Хенри V или Хенрик V (16. септембар 1387 — 31. август 1422) је био енглески краљ из куће Ланкастер од 1413. до 1422. године.  Током његове власти наставио се Стогодишњи рат. Успео је ујединити круне Енглеске и Француске, тако да је његов син био заједнички краљ Енглеске и Француске.

Анализе Хенријеве владавине су различите. Чак су га и савремени француски хроничари навелико хвалили због његове личне побожности, храбрости и војничке генијалности, али због његовог повремено окрутног темперамента и недостатка фокуса на унутрашње послове постао је предмет неких критика. Без обзира на то, његова милитаристичка настојања током Стогодишњег рата створила су снажан осећај енглеског национализма и поставила позорницу за успон Енглеске, а затим и Британије до истакнутости као доминантне глобалне силе.

Младост 

Хенри је рођен у кули изнад капије замка Монмут у Велсу, и из тог разлога је понекад називан Хенријем од Монмута. Он је био син Хенрија од Болингброка (касније Хенрија IV Енглеске) и Марије де Бохун. Рођак његовог оца био је владајући енглески монарх, краљ Ричард II. Хенријев деда по оцу био је утицајни Џон од Гонта, син краља Едварда III. Пошто није био близу линије наслеђивања престола, Хенријев датум рођења није био званично документован, а дуги низ година је било спорно да ли је рођен 1386. или 1387. године. Међутим, записи показују да је његов млађи брат Томас рођен у јесен 1387. и да су његови родитељи били у Монмуту 1386. године, али не и 1387. године. Сада је прихваћено да је рођен 16. септембра 1386.

Владавина

Рани подухвати 

Већ са 16 година командовао је енглеским снагама против разних побуњеника. У једној таквој бици био је изузетно тешко рањен. Потрошио је доста времена у сламању побуне у Велсу под водством Овена Глиндвира.

Улога у власти и конфликт са болесним Хенријем IV 

Његов отац Хенрик IV био је доста болестан, тако да Хенрик V преузима од јануара 1410. контролу над влашћу заједно са својим стричевима Хенријем и Томасом Бофортом, који су били синови Џона Ганта.

Води битно различиту унутрашњу и спољашњу политику од свог оца, тако да га Хенрик IV избацује у новембру 1411. из краљевског савета. Свађа је била политичке природе, иако је могуће да су и стричеви настојали елиминисати противника. Осим тога био је противник кентерберијском надбискупу Томасу Арунделу, па су се прогоњени Лоларди охрабрили. Међутим кад је постао краљ није испунио њихова очекивања.

Крунисање за краља 

Постаје краљ 21. марта 1413, а крунисан је 9. априла 1413. године. Главни проблеми током његове власти су били успостављање мира на унутрашњем плану, зацељивање црквене шизме и повратак енглеског престижа у Европи.

Унутрашња политика 

Хенрик V одмах даје свима до знања да ће владати као краљ уједињене земље и зато опрашта старе грехове и спорове. Свима враћа њихове титуле или имања, која су им претходно била узета. Највећи домаћи проблем је било незадовољство Лоларда, али ту је показао чврстину на самом почетку, тако да касније није имао проблема.

Постојала је и једна велика завера, којом су побуњеници у јулу 1415. настојали поставити сина Ричарда II за краља.

Поново рат са Француском 

У Француској је трајао грађански рат у доба умно болесног краља Карла VI Лудог. Обе стране у том сукобу обраћале су се Хенрију V молећи од њега помоћ и обећавајући му делове Француске. Хенрик V улази у рат у Француској под изговором да је Карло VI Луди помагао Овену Глиндвиру у Велсу.

Једна од страна у грађанском рату у Француској, породица Армањак, понудила је Хенрију V границе из 1369, дакле границе пре успешних похода Карла V Мудрог. Хенрик V није пристао, него је тражио границе из 13. века. Искрцао се 13. августа 1415. у северној Француској и ту је дуго опседао луку Харфлер. После тога у бици код Азенкура 1415. Хенрик V постиже бриљантну победу над Французима. Енглези су победили са 3 до 6 пута мање војника.

Вешта дипломатија и поново освајање Нормандије после 200 година 

Успешном дипломатијом осигурао је да ђеновљанска флота више не помаже Француску, а успео је да отклони опасност и од Сигисмунда, цара Светог римског царства.

Током 1416. енглеске снаге побеђују у једној копненој и једној поморској бици. Добро се војно и дипломатски припремио за велики поход 1417. на Нормандију, давни сан свих енглеских краљева. Нормандију су Енглези изгубили 200 година пре тога. Најпре је заузео доњу Нормандију и тиме одсекао Руан од Париза. Руан је ставио под опсаду. Мајсторски је потпиривао Французе једне против других. Француска је била парализована сталним сукобом између породице Армањак и Јована II Бургундијског.

У јануару 1419. пао је Руан и тиме је пала цела Нормандија у енглеске руке. Јован II од Бургундије није био отворени енглески савезник, али ништа није учинио да спречи пад Руана у Нормандији. Већ августа 1419. Енглези су се налазили крај зидина Париза. Јован II од Бургундије је владао Паризом, а присталице престолонаследника Карла VII Победника убијају га на превару 10. септембра 1419. године.

Французи су се налазили у тешком положају. И даље су губили битке. Није било друге него да се предају Енглезима.

Хенрик V постаје регент Француске и наслеђује француску круну 

Уговором у Троју 1420. Хенрик V прихваћен је од Француза као регент и наследник француске круне. То је потврђено његовим браком са Катарином Валоа, ћерком краља Карла VI Лудог. У исто време законитог наследника Карла VII Победника лишавају права на круну. Француска скупштина је потврдила тај уговор.

Хенрик V умире 1422, само два месеца пре Карла VI Лудог. После смрти Карла VI Лудог, Хенрик VI постаје краљ Енглеске и Француске.

Консолидација моћи 

Успео је уговором у Кентерберију утрти пут према окончању велике западне шизме, током које су једне државе Европе признавале једног папу, а друге другог.
Изабран је папа Мартин V и тиме престаје раздобље антипапа.

Вештом дипломатијом отклонио је Сигисмунда од Француске. Као дипломатски вешт световно је предводио земље западног хришћанства, па је почео планирати нови крсташки поход. Рана смрт га је спречила у том науму.

Његов идеал је био краљ Артур, а његове последње речи су наводно биле да жели изградити зидине Јерусалима. Његова политика је предвиђала чврсту централистичку власт потпомогнуту парламентом, црквену реформу на конзервативним линијама, привредни развој и одржање националног престижа.

Био је први краљ који је спознао прави значај енглеске морнарице.

Шекспир је написао драму Хенри V.

Породично стабло

Види још 
 Хенри V (филм)

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
 .

Спољашње везе 

 
 BBC Radio 4 Great Lives on Henry V – listen online: 

Рођени 1387.
Умрли 1422.
Династија Ланкастер
Краљеви Енглеске
Витезови подвезице
Династија Ланкастер
Принчеви од Велса
Енглески принчеви
Војводе од Корнвола
Војводе Аквитаније
Личности Стогодишњег рата
Умрли од дизентерије
Војводе Нормандије